Санкт-Файт ( — Святой Вит) — топоним в Австрии:

 Санкт-Файт (Инкрайс) — коммуна, округ Браунау-на-Инне федеральной земли Верхняя Австрия.
 Санкт-Файт (Мюлькрайс) — коммуна, округ Рорбах федеральной земли Верхняя Австрия.
 Санкт-Файт (Понгау) — город-курорт, округ Санкт-Йохан-Понгау федеральной земли Зальцбург.
 Санкт-Файт (округ) — округ, федеральная земля Каринтия.
 Санкт-Файт-ан-дер-Глан — город, административный центр округа Санкт-Файт федеральной земли Каринтия.
 «Санкт-Файт (футбольный клуб)» — австрийский футбольный клуб.

См. также 
 Файт